Widawa (gromada w powiecie łaskim)
 Widawa (gromada w powiecie wrocławskim)